Лори — многозначный термин:

Биология 
 Лори, лориевые — семейство приматов.
 Лори — подсемейство попугаеобразных.

Географические объекты 
Армения
 Лорийская область — область (марз) Республики Армения.
 Лори (Ташир) — историко-географическая область, часть провинции Гугарк в составе Великой Армении.
 Лорийская нейтральная зона — спорная буферная территория, располагавшаяся между Первой Республикой Армения и Демократической Республикой Грузия.
 Лори, Лориберд — древний армянский город, центр области Лори (Ташир) (территория бывших Степанаванского и Калининского районов Армении). Развалины близ города Степанавана.

Франция
 Лори́ () — коммуна в департаменте Воклюз.
 Лори́ () — коммуна в департаменте Канталь.

Прочие страны
 Лори — один из островов группы Южных Оркнейских островов (Антарктида).

Люди 
Фамилия
  (1866—1937) — британский епископальный капеллан, член Эдинбургского королевского общества (с 1921).
  (1861—1949) — британский химик, исследователь живописи, член Эдинбургского королевского общества (с 1885), сын Саймона Лори, брат Малкольма Лори.
 Лори, Габриэль (Старший) (1763—1840) — швейцарский художник.
 Лори, Габриэль (Младший) (1784—1846) — швейцарский художник.
  (1729—1809) — британский политик, лорд-провост Эдинбурга (1766—1768, 1772—1774).
 Лори, Джеймс:
  (1811—1875) — американский инженер, первый президент Американского общества инженеров-строителей и архитекторов (1853—1867).
  (1846—1928) — член Палаты собраний колонии Южная Австралия (1870—1871, 1873—1875).
  — американский журналист, лауреат премии Пибоди за репортаж NBC о падении Сайгона (1975).
  (род. 1956) — итальянский велогонщик, участник Олимпийских игр (1976).
 Лори, Джон:
  (1797—1864) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1854—1855, 1857—1859).
  (1835—1912) — британский и канадский военный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании от Пембрука и Хаверфордуэста (1895—1906).
 Лори, Джон (1897—1980) — шотландский актёр.
 Лори, Дин (род. 1967) — американский писатель, сценарист.
  (1723—1787) — баварский юрист, основатель Баварского учёного общества (1758), предшествовавшего Баварской академии наук.
 Лори, Дэйн:
  (род. 1984) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Уэстс Тайгерс» (2008—2009).
  (род. 1999) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Уэстс Тайгерс» (с 2021).
  (ур. Маквин; род. 1986) — австралийский конник, участница Олимпийских игр (2008, 2021).
  (род. 1962) — канадский бобслеист, обладатель 2-го места Кубка мира в четвёрках (1993).
 Лори, Луис (1917—2002) — американский боксёр.
  (1903—1974) — американский звукомонтажёр, лауреат премии «Оскар» за спецэффекты в фильме «Бен-Гур» (1959).
  (1866—1932) — британский зоолог и палеонтолог, член Эдинбургского королевского общества (с 1894), сын Саймона Лори, брат Артура Лори.
  (род. 1962) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка лиги в составе клуба «Лидс» (1984), брат Роберта Лори.
  (род. 1973) — австралийская юмористка и писательница.
  (род. 1989) — британский кинооператор и продюсер, лауреат премии Африканской киноакадемии за операторскую работу (2016).
  (1926—1996) — швейцарский бобслеист, участник Олимпийских игр (1964).
 Лорис, Питер:
  (1778—1861) — британский седельщик, политик и банкир, шериф (1823) и лорд-мэр (1832—1833) Лондона.
 Лорис, Питер (род. 1944) — барбадосский политик, посол в США (1983—1987), председатель Межамериканской комиссии по правам человека (1999—2001).
  (род. 1952) — французский исламовед, профессор Практической школы высших исследований.
  (род. 1994) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Женской австралийской футбольной лиги «Фремантл» и «Уэст Кост».
  (1926—2018) — французский политик, депутат Национального собрания (1986—1988).
 Лори, Роберт:
  (ок. 1606—1678) — шотландский пресвитерианский священник, епископ Брикина Церкви Шотландии (1671—1677).
  (ок. 1755—1836) — британский гравёр и издатель, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.
  (1708—1779) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1738—1741).
  (ок. 1738—1804) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1774—1804).
  (1835—1905) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Кентербери (1879—1880) и Бата (1886—1892).
  (1874—1953) — британский зоолог, основатель и первый президент (1909) Ассоциации преподавателей университетов.
  (1956—2022) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Всемирного клубного кубка вызова в составе «Истерн Саберс» (1976), брат Марка Лори.
 Лори, Рэн (1915—1998) — британский гребец, олимпийский чемпион 1948 года, отец Хью Лори.
  (1829—1909) — британский педагог, член Эдинбургского королевского общества (с 1870), отец Артура и Малкольма Лори.
 Лори, Стивен:
 Лори, Стивен — британский астроном-любитель.
  (род. 1982) — австралийский футболист, победитель Клубного чемпионата Океании в составе «Сиднея» (2005).
 Лори, Уильям Эдвард (род. 1951) — американский прелат.
 Лори, Хью (род. 1959) — английский актёр, музыкант.
  (1872—1969) — американский физик, президент Университета штата Колорадо (1909—1940).
  (1823—1889) — президент Геологического общества Франции (1883).

  — американская певица; известна как бэк-вокалистка Мадонны.
  (1930—2012) — американский музыкальный продюсер; продюсер альбома Глена Кэмпбелла By the Time I Get to Phoenix, удостоенного премии «Грэмми» (1969).

Имя
 Лори́ (род. 1982) — французская певица

Псевдоним
 Андре Лори (наст. имя — Паскаль Груссе; 1845—1909) — французский писатель, соавтор Жюля Верна.
 Пайпер Лори (наст. имя — Розетта Джекобс; род. 1932) — американская актриса.

Прочее 
 «Лори» () — армянский футбольный клуб из города Ванадзор.
 Лори () — армянский сыр.

См. также 
 Лор
 Лорри
 Лоури
 Лаури